Ghoster Coaster (Canada's Wonderland), een houten achtbaan in Canada's Wonderland
 Ghoster Coaster (Kings Dominion), een houten achtbaan in Kings Dominion